Duża Boruja (Borek) (kaszb. Jezoro Wiôlgô Bòrëjô) – jezioro rynnowe położone na pograniczu Pojezierza Bytowskiego i Równiny Charzykowskiej, w powiecie bytowskim województwa pomorskiego. Duża Boruja zajmuje powierzchnię 65,1 ha, znajduje się w kierunku północnym od Rekowa.

Zobacz też 
 Płotowo

Jeziora na Pojezierzu Bytowskim
Jeziora w gminie Bytów
Jeziora polodowcowe